KWI steht für:
 Flughafen Kuwait, IATA-Code
 verschiedene Kaiser-Wilhelm-Institute, deutsche Forschungseinrichtungen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
 Kantonsschule Wiedikon, eine Mittelschule in Wiedikon, Zürich (Schweiz)
 Kaltwasserimmersion, Maßnahme zur Regeneration von Muskeln nach sportlichen Höchstleistungen
 Kulturwissenschaftliches Institut Essen, interdisziplinäres Forschungs-Kolleg
 Powiat Wielicki in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

kwi steht für:
 Awa-Cuaiquer (ISO-639-3-Code), Barbacoa-Sprache in Kolumbien und Ecuador

Abkürzung